MXW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mandalgobi (Mongolia)